Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Marty Davis che ha battuto in finale Matt Mitchell 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mark Dickson (primo turno)
 Francisco González (primo turno)
 Nick Saviano (semifinali)
 Ricardo Acuña (primo turno)

 Matt Mitchell (finale)
 Craig Wittus (primo turno)
 Scott Lipton (primo turno)
 Kim Warwick (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1983